Stati Uniti d'America
 Pilot Point – città del Borough di Lake and Peninsula, Alaska
 Pilot Point – città della Contea di Denton, Texas